Baschanow (, englische Umschrift Bazhanov) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Baschanow (* 1965), sowjetischer Schwimmwer
 Askold Alexejewitsch Baschanow (1934–2012), russischer Schriftsteller
 Boris Georgijewitsch Baschanow (1900–1982), sowjetischer Politiker
 Swetlana Walerjewna Baschanowa (* 1972), russische Eisschnellläuferin
 Walerjan Semjonowitsch Baschanow (1907–1984), sowjetischer Zoologe